Boog ist der Familienname folgender Personen:
 Alphonse Boog (1872–1949), französischer Komponist, Pädagoge und Historiker
 Horst Boog (1928–2016), deutscher Militärhistoriker
 Maya Boog (* 1967), Schweizer Opernsängerin
 Pierangelo Boog (* 1957), Schweizer Grafiker
 Tyrell van Boog (* 1970), deutscher Schauspieler und Autor

Siehe auch: 
 Boock
 Book
 BOG
 Bok